Айк Баринхолц () — американский актёр, сценарист, комик. Получил известность благодаря роли Моргана Тукерса в комедийном телесериале «Проект Минди».

Ранние годы 
Айк родился 18 февраля 1977 года в Чикаго в еврейской семье Алана и Пегги Баринхолц. О своих родителях он говорил как либеральных людях с большими чувствами юмора, добавляя, что вырос в доме, где вечно царили смех и веселье. Изначально Айк хотел стать политиком, но планы изменились после переезда в Лос-Анджелес.

Карьера 
Прежде чем стать актёром, Баринхолц работал в маркетинговой службе телекомпании и официантом. Айк провёл два года в Амстердаме со знаменитой комедийной труппой «Бум Чикаго» вместе с Джорданом Пилом, Джошем Мейерсом и Николь Паркер. Снимался в эпизодах таких шоу как «Американский папаша!», «Гриффины», «Дурман». В 2012—2017 годах играл роль Моргана Тукерса в комедийном телесериале «Проект Минди» с Минди Калинг в главной роли; также он срежиссировал несколько эпизодов этого шоу.

Личная жизнь 
Баринхолц женат на Эрике Хэнсон, с которой у него три дочери.

Брат Айка — комедийный актёр Джон Баринхолц.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Official MADtv site

Выпускники Латинской школы Чикаго
Киноактёры США
Комики США
Актёры телевидения США
Сценаристы  США
Сценаристы телевидения США